Соревнования по боксу на IX летней Спартакиаде народов СССР проходили 18—27 сентября 1986 года в Москве. Они не носили статус чемпионата СССР 1986 года, который был проведён отдельно с 21 февраля по 2 марта в городе Алма-Ата.

Медалисты

Литература 
 Энциклопедия бокса. — : «Терра-Спорт», 1998. — ISBN 5-93127-006-X

9
1986 год в боксе
Соревнования по боксу в Москве
1986 год в Москве
Спорт в России в 1986 году
Сентябрь 1986 года